

Geografia 
 panorama – rozległy widok
 Panorama – miasto w Grecji
 Panorama – miejscowość w Kanadzie, ośrodek sportów zimowych
 Panorama Park – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Grań Panorama (Panorama Ridge) – grzbiet górski

Fotografia 
 panorama – rodzaj zdjęcia
 panorama sferyczna – w fotografii cyfrowej, przestrzenna interaktywna panorama
 panorama wirtualna

Sztuki plastyczne

Malarstwo 
 panorama – duże, panoramiczne malowidło, przedstawiające scenę batalistyczną (zazwyczaj) lub pejzaż, rozpięte na wewnętrznej ścianie okrągłego, z góry oświetlonego budynku; określeniem "panorama" nazywa się również budynek (rotundę) mieszczący takie malowidło
 Panorama Jerozolimska w Altötting – panoramiczny obraz o charakterze religijnym znajdujący się w Altötting w Bawarii
 Panorama Racławicka – panoramiczny obraz olejny we Wrocławiu
 Panorama siedmiogrodzka (Bitwa pod Sybinem) – panoramiczny obraz olejny
 Panorama Tatr – nieistniejący panoramiczny obraz olejny
 Panorama bitwy pod Borodino w Moskwie
 Panorama bitwy pod Grunwaldem
 Panorama bitwy pod Bad Frankenhausen

Pozostałe 
 Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa – makieta Lwowa z II połowy XVIII wieku

Media

Internet 
 Panorama Firm – polska wyszukiwarka teleadresowa
 Panorama Internetu – jeden z pierwszych polskich portali internetowych
 Panorama Kultur – polski serwis internetowy poświęcony kulturze Europy Środkowo-Wschodniej

Książkowe serie wydawnicze 
 Panorama – seria wydawnicza Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”

Prasa 
 Panorama (Panorama Śląska) – tygodnik wydawany w Katowicach
 Panorama – tygodnik polonijny wydawany w Wielkiej Brytanii
 Panorama – tygodnik polonijny wydawany w Stanach Zjednoczonych
 Panorama – dziennik wydawany na Gibraltarze
 Panorama Gryficka
 Panorama Leszczyńska
 Panorama Szachowa
 Panorama Ziemi Kłodzkiej

Telewizja 
 Panorama – program informacyjny TVP2
 Panorama – główne wydanie wiadomości litewskiej telewizji publicznej (LRT)
 Panorama – program informacyjny TVP Gdańsk
 Panorama – niemiecki program telewizji NDR
 Panorama litewska – magazyn telewizyjny TVP Białystok
 Panorama Lubelska – program informacyjny TVP Lublin

Transport 
 Fiat Panorama – samochód
 s/y Panorama – polski jacht typu Rigel

Urbanistyka 
 Centrum Handlowe Panorama w Gorzowie
 Dobrzecka Panorama – apartamentowiec w Kaliszu
 Osiedle Panorama
 Panorama – pływalnia w Bielsku-Białej 
 Park Panorama w Stargardzie

Przypisy